Муртазали Расу́лович Казанали́пов (10 февраля 1964, село Анди, Ботлихский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 25 августа 1999, там же) — боец отряда самообороны родного села, участник сельского ополчения против Вторжения боевиков в Дагестан, Герой Российской Федерации (1999, посмертно).

Биография 
Муртазали Казаналипов родился в селе Анди Ботлихского района Дагестанской АССР, в крестьянской семье. По национальности — андиец. В 1981 году, после окончания средней школы села Анди, работал в Ботлихском филиале завода «Прогресс» слесарем, продолжая жить в родном селе. С 1982 по 1989 годы жил в Москве, работая в тресте «Мосметрострой», после чего вернулся в Дагестан, где начал заниматься предпринимательской деятельностью.

В августе 1999 года во время вторжения чеченских и международных террористов в Дагестан, Муртазали стал одним из инициаторов создания добровольного отряда самообороны в своём родном селе. Он активно участвовал в операциях против бандформирований, оказывал иную помощь российским войскам. В бою 21 августа 1999 года при изгнании бандформирований из своего района, своими отважными действиями обеспечил успех боя, проявив личное мужество и героизм.

25 августа 1999 года, ровно через четыре дня, Муртазали Казаналипов погиб от пули вражеского снайпера в бою при взятии российскими войсками перевала Хаарами. Был похоронен в родном селе Анди.

25 октября 1999 года, указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина, Казаналипову Муртазали Расуловичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Награды 
 Герой Российской Федерации (25 октября 1999 года, посмертно) — за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе

Память 
 Именем Муртазали Казаналипова названа средняя школа № 2 в родном селе, которую он закончил в 1981 году.

Примечания

Литература 
 Ильясов З. Энциклопедия дагестанской жизни: Дагестан: цифры и факты. – Изд. 3-е, доп. – Махачкала, 2010 – С. 401.
 Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Герои Социалистического Труда / Авт-сост. З. З. Ильясов. – Махачкала, 2008 – С. 33-34.
 Арипов Г. Г. Вечная слава павшим героям. – Махачкала, 2009 – С. 86-91.

Ссылки 
 
 Выдающиеся граждане Ботлихского района — Официальный сайт Президента Республики Дагестана